te
Ros Beiaard, folkloristisch beeld
Ros Beiaard (Aat)
Ros Beiaard (Dendermonde)
Ros Beiaard (Dinant)
Ros Beiaardroute, fietsroute in de streek van Dendermonde
Ros Beiaardstadion, Dendermonde